Heracleum lecoquii är en flockblommig växtart som beskrevs av Martrin-donos. Heracleum lecoquii ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
lecoquii